Jan Urbas, slovenski hokejist, * 26. januar 1989, Ljubljana.

Urbas je začel kariero pri klubu HD HS Olimpija v sezoni 2005/06, že kmalu pa se je podal na Švedsko, kjer je igral za Malmö IF Redhawks, od sezone 2011/12 pa za klub Växjö Lakers v švedski ligi. Pred sezono 2013/14 je prestopil v EHC München v nemški ligi, v začetku sezone 2014/15 pa v EBEL klub EC KAC na preizkušnjo. Po mesecu dni pogodbe ni podaljšal in prestopil v Västerås IK v švedski drugi ligi, kjer je ostal dve sezoni, za sezono 2016/17 se je vrnil v ligo EBEL s klubom VSV EC.

Slovensko reprezentanco je zastopal na enem Svetovnem prvenstvu U18 in dveh mladinskih svetovnih prvenstvih, za člansko reprezentanco pa je nastopil na Svetovnem prvenstvu 2010 D1 v Hali Tivoli, kjer je pomagal reprezentanci do vrnitve v elitni skupino svetovnega hokeja. Kot eden kar sedmih debitantov v pomlajeni reprezentanci je opozoril nase z dvema goloma in petimi podajami, na odločilni tekmi proti madžarski reprezentanci pa je že v prvi minuti utrpel izpah rame in moral predčasno končati prvenstvo. Drugič je za reprezentanco nastopil na Svetovnem prvenstvu elitne divizije 2013, kjer je dosegel dva gola proti kanadski reprezentanti. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem ter dosegel en gol in dve podaji. Leta 2014 je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu D1A, kjer je bil s petimi goli na petih tekmah najboljši strelec slovenske reprezentance.

Pregled kariere 

|-
| rowspan=2|HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 27
| 11
| 7
| 18
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska liga U18
| 06/07
|
| 9
| 6
| 6
| 12
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 7
| 4
| 11
|
| 18
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 07
|
| 5
| 4
| 3
| 7
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska ml. liga
| 07/08
|
| 38
| 15
| 17
| 32
| +11
| 16
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| +1
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Malmö IF Redhawks
| Švedska ml. liga
| 08/09
|
| 28
| 13
| 13
| 26
| 0
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 19
| 2
| 1
| 3
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 09
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Malmö IF Redhawks
| Švedska ml. liga
| 09/10
|
| 1
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska 2. liga
| 09/10
|
| 42
| 17
| 10
| 27
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 2
| 5
| 7
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| Švedska 2. liga
| 10/11
|
| 23
| 12
| 4
| 16
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Växjö Lakers
| Švedska liga
| 11/12
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Växjö Lakers
| Švedska liga
| 12/13
|
| 52
| 4
| 3
| 7
| -10
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 2
| 2
| 4
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 7
| 2
| 0
| 2
| -7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC München
| Nemška liga
| 13/14
|
| 38
| 7
| 10
| 17
| -8
| 28
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| 0
| 2
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 5
| 2
| 7
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC KAC
| Avstrijska liga
| 14/15
|
| 10
| 4
| 1
| 5
| +1
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 14/15
|
| 31
| 10
| 14
| 24
| +12
| 4
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| -3
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 15/16
|
| 52
| 15
| 17
| 32
| +6
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 16
|
| 5
| 2
| 4
| 6
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 422
| bgcolor="#7FFF00" | 138
| bgcolor="#7FFF00" | 125
| bgcolor="#7FFF00" | 225
| bgcolor="#7FFF00" | +48
| bgcolor="#7FFF00" | 213
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 22
|}

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Växjö Lakers
Hokejisti EHC München
Hokejisti EC KAC
Hokejisti Västerås IK
Ljubljanski športniki
Hokejisti VSV EC